Stazione di Magliano-Crava-Morozzo – stazione ferroviaria sulla linea Torino-Savona
 Stazione di Magliano di Tenna – stazione ferroviaria sulla linea Porto San Giorgio-Amandola
 Stazione di Magliano Romano – stazione ferroviaria sulla linea Roma-Civita Castellana-Viterbo